Un iceberg est un bloc de glace d'eau douce dérivant sur la mer. De plus, ce nom peut désigner :

Toponymie 
 Le col Iceberg, un col du Colorado.

Agriculture 
 Iceberg, un type de laitue.

Littérature 
 Icebergs, un poème d'Henri Michaux paru en 1935
 Iceberg, une nouvelle de Fred Kassak parue en 1964
 Iceberg, un roman de Clive Cussler paru en 1975
 Icebergs, un essai de Tanguy Viel paru en 2019

Cinéma 
 Icebergs, un court métrage suisse sorti en 2007.

Personnages 
 Iceberg, le nom d'un orque ;
 Iceberg, un personnage de fiction des comics Marvel, membre des X-Men ;
 Iceberg, un personnage de fiction des comics Amalgam.

Musique 
 Iceberg, un groupe de musique progressive espagnole des années 1970-1980.

Sport 
 L'Iceberg, une patinoire située à Strasbourg.